Tidschani steht für:
 Tidschānīya, ein Sulfi-Orden

Tidschani ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmad at-Tidschānī (1737–1815), den Gründer der Tidschānīya